Малоротый буффало () — вид рыб семейства чукучановых (Catostomidae). Ценная промысловая рыба.

Описание 
Максимальная длина тела 90,9 см, масса до 31,4 кг. Продолжительность жизни более 14 лет. Тело умеренно удлиненное, сжатое по бокам, высокое. Спина отчетливо дугообразная, перед спинным плавником сильно сжата с боков в виде киля. Глаза крупные. Рот маленький, почти горизонтальный. Спинной плавник длинный, его первые 6—7 лучи значительно длиннее всех остальных, профиль плавника почти серповидный. Окраска однообразная: спина и бока варьируются от тёмно- до светло-серого цвета, с золотистым или бронзовым отливом; брюхо серовато-белое, плавники серого цвета.

Ареал 
Естественный ареал вида находится в Северной Америке и простирается от залива Гудзон и озера Мичиган на юг до рек северного побережья Мексиканского залива, в основном охватывая бассейн реки Миссисипи и её притоки.

В Россию был завезён в 1971 году. Успешно разводится в рыбоводных хозяйствах некоторых областей, выпускался в Куйбышевское и Саратовское водохранилища. Единично отмечен в бассейне Волги.

Малораспространённый объект прудового хозяйства на Украине.

Биология 
Пресноводная пелагически-придонная стайная рыба. Населяет глубокие, с быстрым течением, чистые и прозрачные воды крупных рек. Держатся преимущественно главного русла, но также отмечались в старицах и пойменных озёрах. Половой зрелости самцы достигают в возрасте 4-5 лет при длине тела более 41 см, самки — в 6 лет и более, при длине более 44 см. Нерест растянут с марта по сентябрь, с пиком в июле. Плодовитость самок 200—290 тысяч икринок, у самок длиной более 80 см — более 500 тысяч икринок. Нерест одноразовый, происходит на мелководье, обычно на участках с подводной растительностью. Икра клейкая, мелкая, жёлтого цвета. Икра опускается на дно или приклеивается к растениям. При температуре воды 21,1 °С личинки выклевываются через 4 суток после оплодотворения.

Питание в значительной степени связано с донными организмами. Кроме планктона питается диатомовыми и другие водорослями, личинками насекомых, мелкими ракообразными, двустворчатыми моллюсками и другими животными. Большинство рыб потребляет также значительное количество органического детрита, вместе с которым в пищеварительную систему попадает песок.

Примечания 

Животные, описанные в 1818 году
Рыбы Северной Америки
Чукучановые
Культивируемые рыбы